Lewistown kan syfta på:

Lewistown, Illinois
Lewistown, Frederick County, Maryland
Lewistown, Talbot County, Maryland
Lewistown, Montana
Lewistown, Ohio
Lewistown, Pennsylvania

Se även
Lewiston